

Cinema 
Birds of Prey – cortometraggio del 1913 diretto da J.P. McGowan
Birds of Prey – documentario del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
Birds of Prey – cortometraggio del 1917 diretto da George W. Terwilliger
Birds of Prey – film del 1927 di William James Craft
Birds of Prey – film del 1930 di Basil Dean
Uccelli da preda (Birds of Prey) – film Tv del 1973 di William A. Graham
Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) – film del 2020 di Cathy Yan

Televisione 
 Uccelli da preda (Birds of Prey) – film per la televisione del 1973 diretto da William A. Graham 
 Uccelli da preda  (Birds of Prey) – episodio della sesta stagione de L'ispettore Barnaby
Birds of Prey – serie televisiva

Fumetto 
Birds of Prey – serie a fumetti pubblicata dalla DC Comics

Letteratura 
 Nell'ombra (The Birds of Prey) – romanzo di John Ralston Saul del 1977
 Uccelli da preda (Birds of Prey) – romanzo di Wilbur Smith del 1997
 Predatori notturni – Joseph Farrell

Musica 
Birds of Prey – traccia dell'album ...Very 'Eavy ...Very 'Umble (versione USA) del 1970 e dell'album Salisbury degli Uriah Heep del 1971
Birds of Prey – gruppo musicale death metal statunitense
 Birds of Prey – album dei Godley & Creme del 1983
 Birds of Prey – traccia dell'album Bionic di Christina Aguilera del 2010

Sport 
 Birds of Prey – pista sciistica di Beaver Creek in Colorado

Videogiochi 
Birds of Prey – videogioco di Argonaut Software

Pagine correlate 
Bird of Prey

Altri progetti